Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1997 година e 48-и пореден.

Започва на 9 март 1997 г. и завършва на 26 октомври.

Съдържа в календара 17 старта.

Стартове

Шампиони 
 Световен шампион при пилотите – Жак Вилньов – 81 точки;
 Световен шампион при конструкторите – Уилямс – 123 точки;

Класиране

Резултати в шампионата при пилотите 

 Михаел Шумахер е дисквалифициран и са му отнети всички точки, спечелени през годината, за умишлен сблъсък с Жак Вилньов в състезанието за Голямата награда на Европа, на пистата Херес.

Резулатати в шампионата при конструкторите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони